In Nijverdal zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Nijverdal) gebouwd in 1912
 Nieuwe watertoren (Nijverdal) gebouwd in 1925